Holstein kan syfta på:

Holstein (boskapsras) – en ras av mjölkko
Holstein (adelssläkt) – en dansk-holsteinsk adelssläkt
Holstein (interglacial) – en benämningen på en mellanistid (interglacial) i Nordeuropa som inföll mellan Elster- och Saale-nedisningarna
6402 Holstein – en asteroid
 Hertigdömet Holstein – ett hertigdöme i norra Tyskland 1474–1867
 Holstein-Gottorp – område i norra Tyskland 1544–1773
 Holstein-Gottorpska ätten – furstehus, en gren av det danska kungahuset Oldenburg
 Holstein-Rendsburg – grevskap i norra Tyskland 1290–1459

Geografi

Tyskland 

 Holstein – historiskt landskap i norra Tyskland
 Schleswig-Holstein – Tysklands nordligaste förbundsland

USA 

 Holstein, Iowa – ort Ida County, 
 Holstein, Nebraska – ort Adams County,

Se även